O Campeonato Brasileiro Série B de 1991, originalmente denominado Segunda Divisão pela CBF, contou com 64 participantes. Subiram para a Série A do ano seguinte: o campeão  do Pará e o vice  de São Paulo. Não houve rebaixamento nessa edição.

Participantes

 Part. - Participações

Por Federação

Fórmula de disputa 
A Série B de 1991 contou com a participação de 64 clubes. Foram agrupados em 8 chaves de 8 equipes cada. Jogaram dentro dos grupos em turno e returno. Classificaram-se os 2 primeiros colocados de cada chave. Em caso de empate em pontos, valem os critérios de número de vitórias e saldo de gols.

Fase Final (com Quartas de Final, Semifinais e Final): sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. Em caso de empate, valia a regra do gol fora de casa e, persistindo o empate, havia a disputa por pênaltis. A decisão do campeonato ocorreu em dois jogos para se definir o campeão da série B de 1991, porém os dois finalistas do campeonato foram automaticamente promovidos para a Série A de 1992.

Primeira Fase 

.

.
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 1
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 27-01-1991 - Paysandu         4x2  Maranhão
 27-01-1991 - Rio Branco   0x1  Remo
 27-01-1991 - Sampaio Corrêa   1x1  Independência
 27-01-1991 - Tuna Luso        1x0  Rio Negro

 2ª Rodada
 30-01-1991 - Remo             2x0  Independência
 30-01-1991 - Sampaio Corrêa   0x1  Paysandu
 30-01-1991 - Rio Branco    1x1  Tuna Luso
 30-01-1991 - Rio Negro        1x0  Maranhão

 3ª Rodada
 02-02-1991 - Maranhão         0x2  Remo
 03-02-1991 - Tuna Luso      2x1  Independência
 03-02-1991 - Rio Negro 0x0  Paysandu
 03-02-1991 - Rio Branco    0x2  Sampaio Corrêa

 4ª Rodada
 06/02/1991 - Maranhão 0x1 Tuna Luso
 06/02/1991 - Remo 0x1 Sampaio Corrêa
 06/02/1991 - Independência 0x0 Rio Negro
 07/02/1991 - Paysandu 5x1 Rio Branco

 5ª Rodada
 17/02/1991 - Sampaio Corrêa 3x2 Maranhão
 17/02/1991 - Rio Negro 1x3 Remo
 17/02/1991 - Paysandu 2x1 Tuna Luso
 17/02/1991 - Rio Branco 1x1 Independência

 6ª Rodada
 23/02/1991 - Maranhão 0x0 Rio Branco
 24/02/1991 - Remo 0x0 Tuna Luso
 24/02/1991 - Sampaio Corrêa 2x1 Rio Negro
 24/02/1991 - Independência 0x3 Paysandu

 7ª Rodada
 03/03/1991 - Maranhão 4x1 Independência
 03/03/1991 - Tuna Luso 0x1 Sampaio Corrêa
 03/03/1991 - Paysandu 3x0 Remo
 03/03/1991 - Rio Branco 2x1 Rio Negro

 8ª Rodada
 10/03/1991 - Remo 2x0 Rio Branco
 10/03/1991 - Maranhão 1x0 Paysandu
 10/03/1991 - Rio Negro 1x2 Tuna Luso
 10/03/1991 - Independência 0x1 Sampaio Corrêa

 9ª Rodada
 17/03/1991 - Independência 0x0 Remo
 17/03/1991 - Tuna Luso 1x1 Rio Branco
 17/03/1991 - Maranhão 2x0 Rio Negro
 17/03/1991 - Paysandu 1x0 Sampaio Corrêa

 10ª Rodada
 24/03/1991 - Independência 0x1 Tuna Luso
 24/03/1991 - Sampaio Corrêa 1x0 Rio Branco
 24/03/1991 - Paysandu 3x1 Rio Negro
 25/03/1991 - Remo 2x0 Maranhão

 11ª Rodada
 31/03/1991 - Independência 0x0 Rio Branco
 31/03/1991 - Maranhão 0x2 Sampaio Corrêa
 31/03/1991 - Remo 3x0 Rio Negro
 31/03/1991 - Tuna Luso 1x1 Paysandu

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Remo 1x1 Paysandu
 03/04/1991 - Rio Negro 1x1 Rio Branco
 03/04/1991 - Sampaio Corrêa 1x0 Tuna Luso
 04/04/1991 - Independência 2x1 Maranhão

 13ª Rodada
 06/04/1991 - Paysandu 2x0 Independência
 06/04/1991 - Rio Branco 0x2 Maranhão
 07/04/1991 - Rio Negro 0x2 Sampaio Corrêa
 07/04/1991 - Tuna Luso 0x2 Remo

 14ª Rodada
 14/04/1991 - Tuna Luso 2x1 Maranhão
 14/04/1991 - Sampaio Corrêa 1x0 Remo
 14/04/1991 - Rio Branco 0x1 Paysandu
 14/04/1991 - Rio Negro 4x0 Independências

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 2
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 1ª Rodada
 26/01/1991 - Ceará 3x0 Parnaíba
 27/01/1991 - ABC 1x1 Ferroviário
 27/01/1991 - Fortaleza 1x1 América de Natal 
 27/01/1991 - Auto Esporte-PI 4x0 Moto Club

 2ª Rodada
 30/01/1991 - Parnaíba 4x2 Moto Club
 30/01/1991 - Ferroviário 1x1 América de Natal 
 30/01/1991 - ABC 0x0 Fortaleza
 31/01/1991 - Ceará 1x0 Auto Esporte-PI

 3ª Rodada
 03/02/1991 - Moto Club 0x1 Ceará
 03/02/1991 - ABC 2x0 Auto Esporte-PI
 03/02/1991 - Fortaleza 0x0 Ferroviário
 03/02/1991 - Parnaíba 3x1 América de Natal 

 4ª Rodada
 06/02/1991 - América de Natal  3x1 Auto Esporte-PI
 06/02/1991 - Ceará 2x0 Ferroviário
 06/02/1991 - Moto Club 0x1 Fortaleza
 06/02/1991 - Parnaíba 1x1 ABC

 5ª Rodada
 16/02/1991 - Moto Club 1x1 Ferroviário
 17/02/1991 - Auto Esporte-PI 3x0 Parnaíba
 17/02/1991 - Fortaleza 0x0 Ceará
 17/02/1991 - América de Natal  2x4 ABC

 6ª Rodada
 24/02/1991 - Auto Esporte-PI 1x0 Ferroviário
 24/02/1991 - Fortaleza 5x1 Parnaíba
 24/02/1991 - América de Natal  0x0 Ceará
 24/02/1991 - ABC 2x1 Moto Club

 7ª Rodada
 03/03/1991 - Ferroviário 2x0 Parnaíba
 03/03/1991 - ABC 0x0 Ceará
 03/03/1991 - América de Natal  1x1 Moto Club
 03/03/1991 - Auto Esporte-PI 3x2 Fortaleza

 8ª Rodada
 09/03/1991 - Ferroviário 2x1 Moto Club
 10/03/1991 - Parnaíba 1x2 Auto Esporte-PI
 10/03/1991 - Ceará 3x3 Fortaleza
 10/03/1991 - ABC 1x1 América de Natal 

 9ª Rodada
 16/03/1991 - Moto Club 4x0 Parnaíba
 17/03/1991 - Auto Esporte-PI 0x2 Ceará
 17/03/1991 - Fortaleza 0x0 ABC
 17/03/1991 - América de Natal  1x0 Ferroviário

 10ª Rodada
 23/03/1991 - Ceará 2x0 Moto Club
 24/03/1991 - Auto Esporte-PI 1x6 ABC
 24/03/1991 - Ferroviário 0x1 Fortaleza
 24/03/1991 - América de Natal  1x1 Parnaíba

 11ª Rodada
 30/03/1991 - Fortaleza 2x1 Moto Club
 31/03/1991 - Auto Esporte-PI 2x0 América de Natal 
 31/03/1991 - Ferroviário 0x0 Ceará
 31/03/1991 - ABC 1x1 Parnaíba

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Parnaíba 0x0 Ceará
 03/04/1991 - América de Natal  2x1 Fortaleza
 03/04/1991 - Ferroviário 0x0 ABC
 04/04/1991 - Moto Club 1x0 Auto Esporte-PI

 13ª Rodada
 07/04/1991 - Parnaíba 0x0 Fortaleza
 07/04/1991 - Ceará 0x1 América de Natal 
 07/04/1991 - Moto Club 2x2 ABC
 07/04/1991 - Ferroviário 0x1 Auto Esporte-PI

14ª Rodada
 14/04/1991 - Ceará 0x0 ABC
 14/04/1991 - Parnaíba 1x3 Ferroviário
 14/04/1991 - Moto Club 1x1 América de Natal 
 14/04/1991 - Fortaleza 1x0 Auto Esporte-PI

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 3
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 27/01/1991 - CR Brasil 0x0 Central
 27/01/1991 - Estudantes 1x0 CS Alagoano
 27/01/1991 - Santa Cruz 2x1 Auto Esporte-PB
 27/01/1991 - Treze 0x1 América-PE

 2ª Rodada
 30/01/1991 - CS Alagoano 1x1 Auto Esporte-PB
 30/01/1991 - Treze 0x0 Santa Cruz
 30/01/1991 - Estudantes 1x1 Central
 30/01/1991 - América-PE 0x0 CR Brasil

 3ª Rodada
 03/02/1991 - Treze 2x0 CS Alagoano
 03/02/1991 - CR Brasil 2x2 Auto Esporte-PB
 03/02/1991 - Santa Cruz 2x0 Estudantes
 03/02/1991 - Central 2x0 América-PE

 4ª Rodada
 06/02/1991 - CR Brasil 1x1 Treze
 06/02/1991 - Central 0x0 CS Alagoano
 06/02/1991 - Auto Esporte-PB 3x1 Estudantes
 06/02/1991 - América-PE 1x3 Santa Cruz

 5ª Rodada
 17/02/1991 - Treze 0x0 Auto Esporte-PB
 17/02/1991 - CR Brasil 0x2 CS Alagoano
 17/02/1991 - Central 0x0 Santa Cruz
 17/02/1991 - América-PE 0x1 Estudantes

 6ª Rodada
 24/02/1991 - CS Alagoano 0x0 América-PE
 24/02/1991 - Auto Esporte-PB 0x0 Central
 24/02/1991 - Estudantes 2x1 Treze
 24/02/1991 - Santa Cruz 6x0 CR Brasil

 7ª Rodada
 03/03/1991 - Auto Esporte-PB 0x0 América-PE
 03/03/1991 - Central 0x0 Treze
 03/03/1991 - CS Alagoano 1x0 Santa Cruz
 03/03/1991 - Estudantes 1x1 CR Brasil

 8ª Rodada
 10/03/1991 - Auto Esporte-PB 0x0 Santa Cruz
 10/03/1991 - América-PE 0x0 Treze
 10/03/1991 - Central 1x0 CR Brsail
 10/03/1991 - CS Alagoano 0x0 Estudantes

 9ª Rodada
 17/03/1991 - Auto Esporte-PB 1x0 CS Alagoano
 17/03/1991 - Central 0x0 Estudantes
 17/03/1991 - CR Brasil 1x0 América-PE
 21/03/1991 - Santa Cruz 2x0 Treze

 10ª Rodada
 24/03/1991 - Auto Esporte-PB 1x1 CR Brasil
 24/03/1991 - CS Alagoano 3x0 Treze
 24/03/1991 - Estudantes 1x3 Santa Cruz
 24/03/1991 - América-PE 1x1 Central

 11ª Rodada
 31/03/1991 - Santa Cruz 1x0 Central
 31/03/1991 - Estudantes 1x1 América-PE
 31/03/1991 - CS Alagoano 2x1 CR Brasil
 10/04/1991 - Auto Esporte-PB 1x1 Treze

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Estudantes 1x0 Auto Esporte-PB
 03/04/1991 - Santa Cruz 1x0 América-PE
 03/04/1991 - CS Alagoano 2x1 Central
 04/04/1991 - Treze 2x0 CR Brasil

 13ª Rodada
 07/04/1991 - Treze 2x0 Estudantes
 07/04/1991 - América-PE 0x1 CS Alagoano
 07/04/1991 - Central 2x1 Auto Esporte-PB
 07/04/1991 - CR Brasil 1x1 Santa Cruz

  14ª Rodada
 14/04/1991 - América-PE 0x2 Auto Esporte-PB
 14/04/1991 - Treze 1x2 Central
 14/04/1991 - Santa Cruz 1x1 CS Alagoano
 14/04/1991 - CR Brasil 2x1 Estudantes

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 4
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 27/01/1991 - Confiança 0x0 Americano
 27/01/1991 - Catuense 3x1 América-RJ
 27/01/1991 - Desportiva 2x0 Fluminense
 27/01/1991 - Colatina 2x0 Itaperuna

 2ª Rodada
 30/01/1991 - Colatina 3x2 Fluminense
 30/01/1991 - Desportiva 1x0 Itaperuna
 30/01/1991 - Catuense 1x1 Americano
 30/01/1991 - Confiança 1x1 América-RJ

 3ª Rodada
 03/02/1991 - Fluminense 4x1 Confiança
 03/02/1991 - Itaperuna 2x1 Catuense
 03/02/1991 - América-RJ 2x0 Colatina
 03/02/1991 - Desportiva 1x0 Americano

 4ª Rodada
 06/02/1991 - América-RJ 3x0 Desportiva
 06/02/1991 - Catuense 1x0 Confiança
 06/02/1991 - Americano 2x1 Colatina
 06/02/1991 - Fluminense 0x0 Itaperuna

 5ª Rodada
 17/02/1991 - Itaperuna 2x0 Confiança
 17/02/1991 - Fluminense 1x0 Catuense
 17/02/1991 - Colatina 1x2 Desportiva
 17/02/1991 - Americano 1x1 América-RJ

 6ª Rodada
 24/02/1991 - Americano 3x0 Fluminense
 24/02/1991 - América-RJ 0x1 Itaperuna
 24/02/1991 - Desportiva 2x1 Catuense
 24/02/1991 - Confiança 1x1 Colatina

 7ª Rodada
 02/03/1991 - Confiança 1x1 Desportiva
 03/03/1991 - América-RJ 1x1 Fluminense
 03/03/1991 - Itaperuna 0x2 Americano
 03/03/1991 - Colatina 0x0 Catuense

 8ª Rodada
 10/03/1991 - Fluminense 2x2 Desportiva
 10/03/1991 - Itaperuna 4x2 Colatina
 10/03/1991 - Americano 1x0 Confiança
 10/03/1991 - América-RJ 1x1 Catuense

 9ª Rodada
 17/03/1991 - Fluminense 1x1 Colatina
 17/03/1991 - Itaperuna 1x1 Desportiva
 17/03/1991 - Americano 2x1 Catuense
 17/03/1991 - América-RJ 1x0 Confiança

 10ª Rodada
 24/03/1991 - Confiança 2x0 Itaperuna
 24/03/1991 - Catuense 3x1 Fluminense
 24/03/1991 - Desportiva 3x0 Colatina
 24/03/1991 - América-RJ 0x1 Americano

 11ª Rodada
 31/03/1991 - Catuense 5x1 Desportiva
 31/03/1991 - Fluminense 1x2 Americano
 31/03/1991 - Colatina 2x1 Confiança
 31/03/1991 - Itaperuna 2x0 América-RJ

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Catuense 0x2 Colatina
 03/04/1991 - Fluminense 1x0 América-RJ
 03/04/1991 - Desportiva 1x4 Confiança
 03/04/1991 - Americano 1x0 Itaperuna

 13ª Rodada
 07/04/1991 - Confiança 0x0 Catuense
 07/04/1991 - Colatina 1x0 Americano
 07/04/1991 - Desportiva 2x1 América-RJ
 07/04/1991 - Itaperuna 2x0 Fluminense

 14ª Rodada
 14/04/1991 - Confiança 0x0 Fluminense
 14/04/1991 - Catuense 1x0 Itaperuna
 14/04/1991 - Colatina 1x1 América-RJ
 14/04/1991 - Americano 1x2 Desportiva

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 5
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 27/01/1991 - Goiânia 0x1 Taguatinga
 27/01/1991 - Atlético Goianiense 0x0 Guarani
 27/01/1991 - Novorizontino 2x2 Anapolina
 27/01/1991 - Gama 2x1 Vila Nova

 2ª Rodada
 30/01/1991 - Novorizontino 0x0 Atlético Goianiense
 30/01/1991 - Goiânia 2x2 Guarani
 30/01/1991 - Vila Nova 0x0 Taguatinga
 30/01/1991 - Gama 1x0 Anapolina

 3ª Rodada
 03/02/1991 - Novorizontino 2x0 Goiânia
 03/02/1991 - Gama 1x3 Atlético Goianiense
 03/02/1991 - Vila Nova 0x1 Guarani
 03/02/1991 - Anapolina 1x0 Taguatinga

 4ª Rodada
 06/02/1991 - Taguatinga 0x1 Atlético Goianiense
 06/02/1991 - Goiânia 2x2 Gama
 06/02/1991 - Vila Nova 0x2 Novorizontino
 06/02/1991 - Guarani 0x0 Anapolina

 5ª Rodada
 16/02/1991 - Atlético Goianiense 0x1 Anapolina
 17/02/1991 - Guarani 1x2 Novorizontino
 17/02/1991 - Taguatinga 0x3 Gama
 17/02/1991 - Goiânia 1x1 Vila Nova

 6ª Rodada
 24/02/1991 - Guarani 2x2 Gama
 24/02/1991 - Taguatinga 1x0 Novorizontino
 24/02/1991 - Anapolina 1x0 Vila Nova
 24/02/1991 - Atlético Goianiense 1x1 Goiânia

 7ª Rodada
 03/03/1991 - Gama 2x1 Novorizontino
 03/03/1991 - Guarani 2x1 Taguatinga
 03/03/1991 - Anapolina 2x1 Goiânia
 03/03/1991 - Atlético Goianiense 1x1 Vila Nova

 8ª Rodada
 10/03/1991 - Novorizontino 2x1 Guarani
 10/03/1991 - Gama 1x2 Taguatinga
 10/03/1991 - Anapolina 3x2 Atlético Goianiense
 10/03/1991 - Vila Nova 1x1 Goiânia

 9ª Rodada
 17/03/1991 - Novorizontino 1x1 Vila Nova
 17/03/1991 - Anapolina 1x1 Guarani
 17/03/1991 - Atlético Goianiense 1x1 Taguatinga
 17/03/1991 - Gama 1x1 Goiânia

 10ª Rodada
 24/03/1991 - Novorizontino 7x0 Taguatinga
 24/03/1991 - Vila Nova 0x0 Anapolina
 24/03/1991 - Goiânia 2x0 Atlético Goianiense
 17/04/1991 - Gama 0x1 Guarani

11ª Rodada
 20/03/1991 - Taguatinga 1x1 Guarani
 31/03/1991 - Novorizontino 3x1 Gama
 31/03/1991 - Goiânia 5x2 Anapolina
 31/03/1991 - Vila Nova 0x0 Atlético Goianiense

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Guarani 3x0 Atlético Goianiense
 03/04/1991 - Taguatinga 3x4 Goiânia
 03/04/1991 - Vila Nova 1x0 Gama
 17/04/1991 - Anapolina 2x2 Novorizontino

 13ª Rodada
 07/04/1991 - Guarani 2x0 Goiânia
 07/04/1991 - Taguatinga 3x0 Vila Nova
 07/04/1991 - Anapolina 1x1 Gama
 07/04/1991 - Atlético Goianiense 1x2 Novorizontino

14ª Rodada
 14/04/1991 - Goiânia 0x0 Novorizontino
 14/04/1991 - Atlético Goianiense 2x1 Gama
 14/04/1991 - Guarani 2x0 Vila Nova
 14/04/1991 - Taguatinga 1x1 Anapolina

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 6
<div class="NavContent" style=display:none>
1ª Rodada
 27/01/1991 - Botafogo-SP 3x0 Internacional
 27/01/1991 - XV de Novembro 1x4 Noroeste
 27/01/1991 - Ponte Preta 1x1 Rio Branco-MG
 27/01/1991 - Esportivo-MG 1x1 América-MG

 2ª Rodada
 30/01/1991 - Noroeste 0x1 Botafogo-SP
 30/01/1991 - América-MG 2x1 XV de Novembro
 30/01/1991 - Rio Branco-MG 1x1 Esportivo-MG
 30/01/1991 - Internacional 2x1 Ponte Preta

3ª Rodada
 03/02/1991 - Ponte Preta 0x0 Botafogo-SP
 03/02/1991 - Esportivo-MG 0x0 Internacional
 03/02/1991 - XV de Novembro 1x0 Rio Branco-MG
 03/02/1991 - Noroeste 2x1 América-MG

 4ª Rodada
 06/02/1991 - Botafogo-SP 1x1 América-MG
 06/02/1991 - Rio Branco-MG 3x2 Noroeste
 06/02/1991 - Internacional 1x1 XV de Novembro
 06/02/1991 - Ponte Preta 2x0 Esportivo-MG

 5ª Rodada
 16/02/1991 - América-MG 1x1 Rio Branco-MG
 17/02/1991 - Esportivo-MG 1x0 Botafogo-SP
 17/02/1991 - XV de Novembro 1x0 Ponte Preta
 17/02/1991 - Noroeste 2x1 Internacional

6ª Rodada
 24/02/1991 - Botafogo-SP 4x1 Rio Branco-MG
 24/02/1991 - Internacional 1x1 América-MG
 24/02/1991 - Ponte Preta 2x0 Noroeste
 24/02/1991 - Esportivo-MG 0x0 XV de Novembro

 7ª Rodada
 03/03/1991 - XV de Novembro 1x1 Botafogo-SP
 03/03/1991 - Noroeste 1x0 Esportivo-MG
 03/03/1991 - América-MG 1x1 Ponte Preta
 03/03/1991 - Rio Branco-MG 1x1 Internacional

 8ª Rodada
 09/03/1991 - Internacional 0x0 Botafogo-SP
 09/03/1991 - América-MG 2x0 Esportivo-MG
 10/03/1991 - Rio Branco-MG 1x1 Ponte Preta
 10/03/1991 - Noroeste 3x0 XV de Novembro

 9ª Rodada
 16/03/1991 - XV de Novembro 1x0 América-MG
 17/03/1991 - Botafogo-SP 3x2 Noroeste
 17/03/1991 - Esportivo-MG 1x0 Rio Branco-MG
 17/03/1991 - Ponte Preta 1x0 Internacional

 10ª Rodada
 24/03/1991 - Botafogo-SP 0x0 Ponte Preta
 24/03/1991 - Internacional 2x1 Esportivo-MG
 24/03/1991 - Rio Branco-MG 1x0 XV de Novembro
 24/03/1991 - América-MG 2x2 Noroeste

11ª Rodada
 30/03/1991 - Noroeste 2x0 Rio Branco-MG
 31/03/1991 - América-MG 0x2 Botafogo-SP
 03/04/1991 - Esportivo-MG 0x0 Ponte Preta
 03/04/1991 - XV de Novembro 2x2 Internacional

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Rio Branco-MG 0x1 América-MG
 03/04/1991 - Ponte Preta 1x0 XV de Novembro
 03/04/1991 - Internacional 0x1 Noroeste
 03/04/1991 - Botafogo-SP 1x0 Esportivo-MG

 13ª Rodada
 07/04/1991 - Rio Branco-MG 0x1 Botafogo-SP
 07/04/1991 - América-MG 1x1 Internacional
 07/04/1991 - Noroeste 2x1 Ponte Preta
 07/04/1991 - XV de Novembro 1x1 Esportivo-MG

 14ª Rodada
 14/04/1991 - Botafogo-SP 1x0 XV de Novembro
 14/04/1991 - Esportivo-MG 0x0 Noroeste
 14/04/1991 - Ponte Preta 2x0 América-MG
 14/04/1991 - Internacional 1x0 Rio Branco-MG

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 7
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 27/01/1991 - Bangu 2x0 Grêmio Maringá
 27/01/1991 - São José 2x0 Campo Grande
 27/01/1991 - Operário Ferroviário 1x3 Londrina
 27/01/1991 - Juventus 1x1 Ubiratan

 2ª Rodada
 30/01/1991 - São José 2x0 Ubiratan
 30/01/1991 - Grêmio Maringá 0x0 Juventus
 30/01/1991 - Londrina 2x0 Campo Grande
 30/01/1991 - Operário Ferroviário 1x1 Bangu

 3ª Rodada
 02/02/1991 - Bangu 2x0 São José
 03/02/1991 - Londrina 0x0 Juventus
 03/02/1991 - Ubiratan 0x0 Grêmio Maringá
 03/02/1991 - Campo Grande 0x1 Operário Ferroviário

 4ª Rodada
 06/02/1991 - Juventus 0x0 Campo Grande
 06/02/1991 - Bangu 1x0 Londrina
 06/02/1991 - Grêmio Maringá 1x0 São José
 06/02/1991 - Operário Ferroviário 2x1 Ubiratan

 5ª Rodada
 17/02/1991 - São José 1x1 Juventus
 17/02/1991 - Bangu 0x0 Campo Grande
 17/02/1991 - Grêmio Maringá 2x2 Operário Ferroviário
 17/02/1991 - Ubiratan 1x2 Londrina

 6ª Rodada
 23/02/1991 - Juventus 2x0 Bangu
 24/02/1991 - São José 0x2 Operário Ferroviário
 24/02/1991 - Campo Grande 4x2 Ubiratan
 24/02/1991 - Grêmio Maringá 2x2 Londrina

 7ª Rodada
 03/03/1991 - Campo Grande 1x0 Grêmio Maringá
 03/03/1991 - Londrina 3x1 São José
 03/03/1991 - Operário Ferroviário 4x1 Juventus
 03/03/1991 - Ubiratan 1x0 Bangu

 8ª Rodada
 10/03/1991 - Campo Grande 2x0 São José
 10/03/1991 - Ubiratan 0x1 Juventus
 10/03/1991 - Grêmio Maringá 1x1 Bangu
 10/03/1991 - Londrina 1x0 Operário Ferroviário

 9ª Rodada
 16/03/1991 - Juventus 0x0 Grêmio Maringá
 17/03/1991 - Ubiratan 1x1 São José
 17/03/1991 - Campo Grande 1x1 Londrina
 17/03/1991 - Bangu 1x0 Operário-PR

 10ª Rodada
 24/03/1991 - São José 1x1 Bangu
 24/03/1991 - Operário Ferroviário 1x1 Campo Grande
 24/03/1991 - Grêmio Maringá 0x0 Ubiratan
 25/03/1991 - Juventus 2x2 Londrina

11ª Rodada
 30/03/1991 - São José 0x3 Grêmio Maringá
 31/03/1991 - Campo Grande 1x1 Juventus
 31/03/1991 - Londrina 3x1 Bangu
 31/03/1991 - Ubiratan 1x1 Operário Ferroviário

12ª Rodada
 03/04/1991 - Juventus 3x2 São José
 03/04/1991 - Campo Grande 0x1 Bangu
 03/04/1991 - Londrina 3x2 Ubiratan
 04/04/1991 - Operário Ferroviário 2x3 Grêmio Maringá

13ª Rodada
 07/04/1991 - Bangu 0x0 Juventus
 07/04/1991 - Operário Ferroviário 3x1 São José
 07/04/1991 - Ubiratan 2x3 Campo Grande
 07/04/1991 - Londrina 3x1 Grêmio Maringá

14ª Rodada
 07/04/1991 - Grêmio Maringá 1x1 Campo Grande
 07/04/1991 - São José 1x1 Londrina
 07/04/1991 - Juventus 2x1 Operário Ferroviário
 07/04/1991 - Bangu 2x0 Ubiratan

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 8
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 27/01/1991 - Coritiba 3x0 Juventude
 27/01/1991 - Joinville 2x2 Criciúma
 27/01/1991 - Caxias 1x0 Paraná
 27/01/1991 - Figueirense 0x0 Blumenau

 2ª Rodada
 30/01/1991 - Coritiba 4x0 Caxias
 30/01/1991 - Juventude 0x0 Paraná
 30/01/1991 - Figueirense 0x0 Joinville
 30/01/1991 - Criciúma 4x0 Blumenau

 3ª Rodada
 02/02/1991 - Coritiba 2x0 Figueirense
 03/02/1991 - Criciúma 2x0 Paraná
 03/02/1991 - Juventude 1x0 Joinville
 03/02/1991 - Blumenau 0x1 Caxias

4ª Rodada
 06/02/1991 - Criciúma 2x0 Coritiba
 06/02/1991 - Joinville 3x2 Caxias
 06/02/1991 - Blumenau 0x0 Juventude
 06/02/1991 - Paraná 0x1 Figueirense

 5ª Rodada
 17/02/1991 - Coritiba 0x0 Paraná
 17/02/1991 - Joinville 1x0 Blumenau
 17/02/1991 - Figueirense 1x0 Criciúma
 18/02/1991 - Caxias 2x1 Juventude

 6ª Rodada
 24/02/1991 - Blumenau 1x4 Coritiba
 24/02/1991 - Paraná 1x1 Joinville
 24/02/1991 - Criciúma 4x4 Caxias
 25/02/1991 - Juventude 1x0 Figueirense

 7ª Rodada
 03/03/1991 - Joinville 2x0 Coritiba
 03/03/1991 - Paraná 3x0 Blumenau
 03/03/1991 - Criciúma 0x0 Juventude
 04/03/1991 - Caxias 0x0 Figueirense

 8ª Rodada
 10/03/1991 - Figueirense 1x1 Coritiba
 10/03/1991 - Joinville 2x1 Juventude
 13/03/1991 - Paraná 2x1 Criciúma
 14/03/1991 - Caxias 1x1 Blumenau

 9ª Rodada
 17/03/1991 - Coritiba 2x1 Criciúma
 17/03/1991 - Figueirense 0x0 Paraná
 17/03/1991 - Caxias 0x0 Joinville
 17/03/1991 - Juventude 0x0 Blumenau

 10ª Rodada
 24/03/1991 - Paraná 1x0 Caxias
 24/03/1991 - Criciúma 1x0 Joinville
 24/03/1991 - Blumenau 0x0 Figueirense
 28/03/1991 - Juventude 1x1 Coritiba

 11ª Rodada
 31/03/1991 - Caxias 0x2 Coritiba
 31/03/1991 - Paraná 2x0 Juventude
 31/03/1991 - Joinville 1x1 Figueirense
 31/03/1991 - Blumenau 2x1 Criciúma

 12ª Rodada
 03/04/1991 - Coritiba 3x2 Blumenau
 03/04/1991 - Joinville 0x4 Paraná
 03/04/1991 - Figueirense 3x1 Juventude
 03/04/1991 - Caxias 1x0 Criciúma

 13ª Rodada
 07/04/1991 - Paraná 1x0 Coritiba
 07/04/1991 - Blumenau 1x3 Joinville
 07/04/1991 - Criciúma 3x0 Figueirense
 07/04/1991 - Juventude 2x1 Caxias

 14ª Rodada
 14/04/1991 - Coritiba 1x1 Joinville
 14/04/1991 - Blumenau 1x1 Paraná
 14/04/1991 - Juventude 2x1 Criciúma
 14/04/1991 - Figueirense 1x1 Caxias

Fase Final 
Na parte superior estão as equipes com o mando de campo no primeiro jogo e em negrito os times classificados.

* Classificados à Série A de 1992

Campeão

Ver também 
 
 Campeonato Brasileiro de Futebol de 1991
 Campeonato Brasileiro de Futebol de 1991 - Série A

B
1991